26 МИР София – област (или 26 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Софийска.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Софийска, при 41,93 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

София (област)
Софийска област